Ce nom peut désigner :
 Rhodope, une courtisane de Grèce antique ;
 Rhodope femme d'Hémos, changée comme son mari en montagne d'après la mythologie grecque ;
 Les Rhodopes, un massif montagneux séparant la Thrace bulgare de la Thrace grecque ;
 Rhodope, une des provinces formant le diocèse de Thrace ;
 Rhodope, un nome de Grèce ;
 166 Rhodope, un astéroïde ;
 Rhodope, un genre de gastéropodes appartenant au philum des Rhodopemorpha.
 La rhodope est une race bovine originaire de Bulgarie.
 Rhodope, était une province du Bas-Empire romain puis de l’Empire byzantin (vers 293 – 640).